Reist ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Reist (* 1979), Schweizer Eishockeyspieler
 Chelsey Reist (* 1987), kanadische Schauspielerin
 Dölf Reist (1921–2000), Schweizer Bergsteiger und Fotograf
 Hans Reist (17. Jahrhundert), Schweizer Mennonitenprediger
 Kotscha Reist (* 1963), Schweizer Maler und Zeichner
 Marc Reist (* 1960), Schweizer Bildhauer und Maler
 Nicole Reist (* 1984) Schweizer Radfahrerin
 Georg Reist (1895–1946), Schweizer Architekt
 Walter Reist (1927–2022), Schweizer Unternehmer

Reist ist 
 Reist (Gemeinde Ybbs), Ortsteil von Ybbs an der Donau, Bezirk Melk, Niederösterreich

Siehe auch:
 WRH Walter Reist Holding, schweizerisches Industrieunternehmen
 Reist Rocks, Felsformation im Wilkesland, Antarktika
 Sweerts-Reist